Trichosirocalus är ett släkte av skalbaggar som beskrevs av Enzo Colonnelli 1979. Trichosirocalus ingår i familjen vivlar. 

Kladogram enligt Dyntaxa:

Källor 

Vivlar
Trichosirocalus